Собрадиньо може да се отнася за:

 Собрадиньо, град в Бразилия
 Собрадиньо, федерален окръг в Бразилия